Wallstraße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Wallstraße 11 in Bad Laasphe, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Laasphe
 Wallstraße 11 in Brandenburg an der Havel, siehe Liste der Baudenkmale in Brandenburg an der Havel #Altstadt
 Wallstraße 11 in Bützow, siehe Liste der Baudenkmale in Bützow
 Wallstraße 11 (Düsseldorf)
 Wallstraße 11 in Mainz, ein Standort der Hochschule Mainz
 Wallstraße 11 (Mönchengladbach)
 Wallstraße 11 in Osterwieck, siehe Liste der Kulturdenkmale in Osterwieck
 Wallstraße 11 in Schwerte, siehe Liste der Baudenkmäler in Schwerte
 Wallstraße 11 in Soest, siehe Liste der Baudenkmäler in Soest
 Wallstraße 11 in Wittenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Wittenburg
 Wallstraße 11 in Wolfenbüttel, siehe Baudenkmalensemble Juliusstadt #Wallstraße

 Kleine Wallstraße 11 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Nikolaivorstadt
 Neue Wallstraße 11 in Güstrow, siehe Liste der Baudenkmale in Güstrow